El término alemán, en esta enciclopedia puede referirse a:

 Lo perteneciente o relativo a Alemania, país soberano centroeuropeo.
 El idioma alemán, lengua indoeuropea perteneciente al grupo de las lenguas germánicas occidentales.
 El pueblo alemán, los descendientes de varias tribus germánicas que habitaban lo que sería posteriormente conocido como la zona de habla alemana de Europa.
 Los alemanes étnicos, aquellos considerados, por ellos mismos o por el resto, étnicamente alemanes, pero que no viven en Alemania ni necesariamente tienen su ciudadanía.
 Los pueblos germánicos (o pueblos germanos), un histórico grupo etnolingüístico de pueblos originarios del norte de Europa que se identifican por el uso de las lenguas germánicas.
 El Imperio alemán, la Alemania desde su unificación y la proclamación de GuillermoI como emperador, el 18 de enero de 1871, hasta el 9 de noviembre de 1918, cuando se convirtió en una república después de la derrota en la Primera Guerra Mundial y la abdicación de GuillermoII.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Alemán (rapero), nombre artístico de Érick Raúl Alemán Ramírez (n.1990), rapero mexicano.
 Arnoldo Alemán (n.1946), político y empresario nicaragüense, presidente de Nicaragua de 1997 a 2002.
 Brahian Alemán (n.1989), futbolista uruguayo.
 El Alemán, nombre artístico de Gerardo Dorado (n.1980), músico uruguayo.
 Fedora Alemán (1912-2018), cantante soprano venezolana.
 Mateo Alemán (1547-1614), escritor español del Siglo de Oro.
 Miguel Alemán Valdés (1900-1983), político y abogado mexicano, 55.ºpresidente de México.
 Miguel Alemán Velasco (n.1932), empresario, político y abogado mexicano, hijo del anterior, y miembro del Partido Revolucionario Institucional.
 Oscar Alemán (1909-1980), guitarrista y compositor argentino especializado en jazz.
 Rodrigo Alemán (1470-1542), escultor y tallista español.

Además, puede referirse a:

 El pastor alemán (u ovejero alemán), raza de perros proveniente de Alemania.

Enlaces externos